Ingenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Ingenhoff (* 1971), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Hans Dieter Ingenhoff (1927–1994), deutscher Kulturwissenschaftler und Restaurator; Professor in Tübingen 
 Sebastian Ingenhoff (* 1978), deutscher Schriftsteller und Journalist